Консепсион има више значења:

 Консепсион
 Консепсион (Калкини), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Консепсион (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Консепсион (Калакмул), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Консепсион (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Консепсион (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Консепсион (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Консепсион (Чикомусело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Консепсион, Ла Кончита (Франсиско Леон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Консепсион (Уитиупан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Консепсион (Уистла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Консепсион (Ла Индепенденсија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Консепсион (Истапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Консепсион (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Консепсион (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Консепсион (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Консепсион (Пантепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Консепсион (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Консепсион, Ел Брасил (Зимол), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Консепсион (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Консепсион (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Консепсион (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Консепсион (Емилијано Запата), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Консепсион (Мерида), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Консепсион (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику